Eagle Bend bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eagle Bend (Minnesota)
 Eagle Bend (Mississippi)